

Persone
 Anthony Musumeci – giocatore di calcio a 5 australiano
 Carmelo Musumeci – scrittore e criminale italiano
 Dora Musumeci – pianista e cantante italiana
 Enzo Musumeci Greco – schermidore e attore italiano, maestro d'armi cinematografico
 Francesco Musumeci – primario italiano
 Giampaolo Musumeci – giornalista, fotografo e scrittore italiano
 Gianluca Musumeci – ex calciatore italiano
 Maddalena Musumeci – pallanuotista italiana
 Matteo Musumeci – compositore italiano
 Nello Musumeci – politico italiano
 Pietro Musumeci – agente segreto italiano
 Renzo Musumeci Greco – maestro d'armi italiano
 Salvatore Musumeci – politico e avvocato italiano
 Tuccio Musumeci – attore italiano

Altro
Maruzza Musumeci – romanzo di Andrea Camilleri.